John Shore (muzikant) (1662 - 1752), Engels trompetter, uitvinder van de stemvork;
John Shore (diplomaat) (1751 - 1834), 1e baron van Teignmouth, Brits diplomaat, gouverneur-generaal van Brits-Indie (1793 - 1797).